

Населені пункти та їхні частини
 Железьники — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Железьники — село в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Железьники — частина села Стаєнчинкі в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки